USS Tillamook — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Tillamook (AT-16) — буксир. На службе с 1914 по 1947 год.
 USS Tillamook (SP-269) — сторожевой катер. На службе с 1917 по 1919 год.
 USS Tillamook (ATA-192) — буксир. На службе с 1945 по 1971 год.